Calera – città della Contea di Shelby, Alabama, Stati Uniti d'America
 Calera – città della Contea di Bryan, Oklahoma, Stati Uniti d'America
 Calera – municipalità dello stato di Zacatecas, Messico